В дифференциальной геометрии Минимальная поверхность Каталана —  это минимальная поверхность, которую впервые исследовал Эжен Шарль Каталан в 1855 г. .

Геодезической линией этой поверхности является циклоида. В вычислительной геометрии, при использовании алгоритма заметающей прямой, для поверхности Катлана выметающей линией является парабола .

Параметрическое представление поверхности Каталана:

Примечания

Литература

Ссылки 
  Weisstein, Eric W. "Catalan's Surface." From MathWorld—A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/CatalansSurface.html
  Weiqing Gu, The Library of Surfaces. https://web.archive.org/web/20130317011222/http://www.math.hmc.edu/~gu/curves_and_surfaces/surfaces/catalan.html

Дифференциальная геометрия и топология
Минимальные поверхности